Trilon oder im Plural Trilone steht für:
 Trilone (Nervenkampfstoffe), G-Stoffe, eine Gruppe von Giftgasen 
 eine Gruppe von Chelatoren, darunter
 Trinatriumnitrilotriacetat, Trilon A, das Natriumsalz der Nitrilotriessigsäure
 Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA), Trilon B
 Diethylentriaminpentaessigsäure (DTPA), Trilon C
 Methylglycindiessigsäure (MGDA), Trilon M 

Siehe auch: 
  Trillion